Алексей Григорьевич Федюков (16 января 1925, д. Ивановка, Алексеевская укрупнённая волость,Ново-Николаевский уезд, Новониколаевская губерния, РСФСР — 12 января 1944, ст. Поташ,Черкасская область, Украинская ССР) — наводчик 76-мм орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка, гвардии сержант; Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 16 января 1925 года в селе Ивановка Томской губернии. Жил в селе Кривошеино Томской области. Окончил 7 классов. В середине 1930-х годов семья вступила в колхоз «Прогресс», затем работал на рыбозаводе.

В мае 1943 года был призван в Красную Армию Кривошеинским райвоенкоматом. Служил в учебном дивизионе 16-го запасного гаубичного полка, окончил школу младших командиров, получил специальность наводчика орудия.

С августа 1943 года участвовал в боях с немецко-вражескими захватчиками на 1-м Украинском фронте в составе 869-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Особо отличился в боях за освобождение правобережной Украины зимой 1943—1944 годов. В конце ноября 1943 года полк был переброшен на танкоопасное направление на правый фланг 38-й армии южнее города Малина.

В ночь на 8 декабря позиции полка в районе села Ходоры были атакованы вражескими танками численностью 150 машин. Отражая атаку противника, гвардии сержант Алексей Федюков поджёг 2 тяжёлых танка, 2 бронемашины врага и уничтожил 2 автомашины с пехотой, истребил до 100 фашистов. Был ранен, но остался у орудия.

Гвардейский полк выполнил боевую задачу и не пропустил врага к Радомышлю. Было уничтожено 28 танков, 15 бронемашин, 5 бронетранспортёров с орудиями, около 400 фашистов. О бое сообщалось в сводках Совинформбюро. За героический бой 130 воинов были награждены орденами и медалями, а пятеро представлены к званию Героя Советского Союза. В их числе был и сержант Алексей Федюков.

О высокой награде Родины герой-артиллерист не узнал. Наступление продолжалось. 12 января 1944 года у станции Поташ на территории Украинской ССР погиб в бою с немецкими автоматчиками, прорвавшимися на позиции батареи. К тому времени на стволе его орудия было 12 звёздочек — по числу подбитых немецких танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу артиллерии Красной Армии» от 9 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. Награждён также посмертно орденом Ленина.

Похоронен в посёлке Маньковка Черкасской области Украины.

Память 
 Его именем названа улица в селе Кривошеино Томской области. На здании школы, где он учился, 2 мая 2017 года была установлена мемориальная доска.
 Его имя представлено на Памятной стеле томичей — Героев Советского Союза в Мемориальном комплексе Лагерного сада.
 В центре Новосибирска имя А. Г. Федюкова увековечено на стеле Аллеи Героев у Мемориала ратной Славы.

Литература 
 
 Кузнецов И. Золотые звёзды: Томичи — Герои Советского Союза. Томск, 1987.
 Новосибирцы — Герои Отечества. Новосибирск, 2010.
 12 звёзд — число подбитых фашистских танков… (о мошковце, участнике Великой Отечественной войны Федюкове Алексее Григорьевиче, Герое Советского Союза) // Мошковская новь (газета Мошковского района Новосибирской области). — Мошково, 2013, — № 52 (9496-9498) от 19 декабря.
 Кузнецов И. И. Золотые звезды. Томичи — Герои Советского Союза. // И. И. Кузнецов. — Томск: Томское книжное издательство, 1987. — 224 с.
 Звезды доблести ратной: О героях Советского Союза — новосибирцах. — Новосибирск: Зап-Сиб.кн.изд-во, 1979. — 415 с., илл.
 Звёзды доблести ратной. (раздел «Крепче брони») / 2-е издание, испр. и дополненное. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1986.
 Зельвенский Д. А. Искры негасимые. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1976.
 Золотые Звезды томичей: биобиблиографический указатель / ТОУНБ им. А. С. Пушкина: историко-краеведческий отдел; автор-сост. А. В. Яковенко, редакторы: Т. И. Ширко, С. С. Быкова. — 2-е издание, перераб. и дополненное. — Томск: изд-во «Ветер», 2009. — 200 с. — (Историко-краеведческий архив; вып. 2). (первый выпуск был в 1985). — Электронный ресурс: elib.tomsk.ru.
 Новосибирцы — герои Отечества / Авторы-составители: С. Н. Станков, С. Б. Виноградов и другие. Главный редактор издания — полковник С. Н. Станков. — Новосибирск: ООО «НКИ», 2010. — 768 с. — ISBN 978-5-7620-1391-8.
 Они вернулись с Победой: тома с 1 по 7 [справочник]. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2005—2007.
 Томск в судьбе Героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы I степени [текст] / Сост. Н. Б. Морокова. 2-е изд., доп. и испр. — Томск: Издательство «Ветер», 2010. — 208 с. — ISBN 978-5-98428-039-6. — С.133—134.
 Энциклопедия Томской области. Том 2: «Н—Я». — Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2009. — ISBN 978-5-7511-1917-1. — С. 846, фото.

Примечания

Ссылки 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Маньковке